Базелла белая, или Малабарский шпинат () — многолетняя лиана из рода Базелла семейства Базелловые, происходящая из Юго-Восточной Азии и широко культивируемая в тропических странах ради съедобных листьев, используемых как листовой овощ.

Описание 
Базелла белая — быстрорастущая травянистая лиана длиной до 10 м с сердцевидными суккулентными листьями имеющими характерный мягкий аромат и слизистую структуру.

Сочные слизистые листья Базеллы белой богаты витаминами A и C, железом и кальцием. В китайской, индийской, вьетнамской и суринамской кухнях их широко используют в супах в сочетании с чесноком и жгучим перцем.

Использование 
Базелла белая имеет лекарственные свойства. Она помогает нормализации работы желудка и кишечника. Листья используются для заживления ран.

Литература 
 Гусев Е. Д. Семейство базелловые (Basellaceae) // Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 1. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1980. — С. 364—365.

Ссылки 
 
 Multilingual taxonomic information from the University of Melbourne
 PROTAbase on Basella alba 
 Photo and multilingual synonyms
 University of Florida Agricultural Extension
 Evaluation of tropical leaf vegetables in the Virgin Islands
 Malabar Spinach Basella alba, B. ruba

Базелловые
Овощи
Флора Евразии